

Toponymes 

 Tournay, une bastide, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Tournay, une section de la ville belge de Neufchâteau dans la province de Luxembourg en région wallonne ;
 Tournay-sur-Odon, une ancienne commune du Calvados, en région Normandie.

Patronymes 

 Laurence Tournay (née en 1959), une auteure française de thrillers ;
 Mathieu-Jean-Baptiste Nioche de Tournay (1767-1844), un auteur dramatique français ;
 Raymond-Jacques Tournay  (1912-1999), un dominicain assyriologue français ;
 Raymond Tournay (1893-1984), un médecin français.

Autres 
Tournay peut aussi désigner :
 Reine Tournay ou Reine Tournai, une géante de cortèges personnifiant la ville de Tournai.
 Tournay, une bière belge dont le nom provient de la ville où elle a été créée, Tournai, qui s'écrivait Tournay à l'époque médiévale ;
 Tournay, un jeu de société créé par Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban dont l'action prend place dans la ville belge de Tournai (Tournay) à l'époque médiévale.

Voir aussi 
 Château de Tournay, dans le canton de Genève en Suisse